Rocconi steht für:

 Rocconi (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Mittelitalien

Rocconi ist der Familienname folgender Personen:

 Gerardo Rocconi (* 1949), italienischer Geistlicher, Bischof von Jesi